St. Louis é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de St. Louis (Missouri)
 Condado de St. Louis (Minnesota)

Desambiguações de topônimos